Die Football League Third Division 1931/32 war die zwölfte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Lincoln City  und dem FC Fulham ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur der AFC Thames sportlich absteigen. Dazu hatte Wigan Borough nach zwölf Spieltagen seine Teilnahme zurückgezogen und die erzielten Resultate wurden für die Tabellenermittlung gestrichen. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1932/33 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Barnsley und Bristol City die Plätze ein. Für den AFC Thames und das in die Nordstaffel umgruppierte Mansfield Town wurden im Süden die beiden Aufsteiger Newport County und FC Aldershot in die dritte Liga aufgenommen. Die ebenfalls unten befindlichen AFC New Brighton, AFC Rochdale und im Süden der FC Gillingham erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1932/33 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1931-32 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1931/32
Fußballsaison 1931/32